Шон Астин () је амерички глумац, рођен 25. фебруара 1971. године у Санта Моники (Калифорнија). Очух му је познати амерички глумац Џон Астин, који се прославио улогом Гомеза Адамса у серији Породица Адамс.

Филмографија 
 
|-
| 2020. || Лего DC: Шазам!: Магија и монструми || -{Lego DC: Shazam!: Magic and Monsters}- || Шазам
|-
| 2015. || Лига правде: Трон Атлантиса || -{Justice League: Throne of Atlantis}- || Шазам
|-
| rowspan="3"|2014. || Лига правде: Рат || -{Justice League: War}- || Шазам
|-
| Дечаци Абу Гариба || -{Boys of Abu Ghraib}- ||
|-
| Колиба страха 3: Нулти пацијент || -{Cabin Fever: Patient Zero}-|| Портер
|-
| 2013. || || -{The Freemason}- ||
|-
| rowspan="2"|2012. || || -{Boobathon}- ||
|-
| || -{Amazing Love: The Story of Hosea}- ||
|-
| 2011. || Деградиран || -{Demoted}- ||
|-
| rowspan="2"| 2008. || Дух живих шума || -{Espíritu del Bosque}- ||
|-
| Заувек снажан || -{Forever Strong}- || 
|-
| 2007. || || -{The Final Season}- || 
|-
| 2006. || || -{Click}- || 
|-
| 2006. || Школа плеса и завођења Мерилин Хочкис || -{Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing & Charm School}- || 
|-
| 2006. || || -{24: Season Five}- || 
|-
| 2005. || Осмех || -{Smile}- || 
|-
| 2005. || || -{Slipstream}- || 
|-
| 2005. || Елвис није ту || -{Elvis Has Left the Building}- || 
|-
| 2005. || || -{Bigger than the Sky}- || 
|-
| 2005. || || -{Into the West}- || 
|-
| 2005. || || -{Daddy Who?}- || 
|-
| 2005. || Херкулес || -{Hercules}- || 
|-
| 2004. || 50 првих пољубаца || -{50 First Dates}- || 
|-
| 2004. || || -{Dinner for Five: The Complete First Season}- || 
|-
| 2003. || Господар прстенова: Повратак краља || -{The Lord Of The Rings: The Return Of The King}- || Сем
|-
| 2002. || Господар прстенова: Две куле || -{The Lord Of The Rings: The Two Towers}- || Сем
|-
| 2002. || || -{The Final Hit}- || 
|-
| 2001. || Господар прстенова: Дружина прстена || -{The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring}- || Сем
|-
| 2000. || || -{Deterrence}- || 
|-
| 1998. || || -{Bulworth}- || 
|-
| 1998. || || -{Dish Dogs}- || 
|-
| 1996. || Храброст под паљбом || -{Courage Under Fire}- || Патела
|-
| 1995. || Харисон Бергерон || -{Harrison Bergeron}- || 
|-
| 1995. || || -{The Low Life}- || 
|-
| 1994. || || -{Safe Passage}- || 
|-
| 1993. || || -{Rudy}- || 
|-
| 1992. || || -{California Man}- || 
|-
| 1992. || || -{Where The Day Takes You}- || 
|-
| 1992. || Човек из Енсина || -{Encino Man}- || 
|-
| 1991. || || -{The Willies}- || 
|-
| 1991. || || -{Toy Soldiers}- || 
|-
| 1990. || Мемфиска лепота || -{Memphis Belle}- || 
|-
| 1989. || || -{Staying Together}- || 
|-
| 1989. || Рат Роузових || -{The War Of The Roses}- || 
|-
| 1987. || || -{Like Father, Like Son}- || 
|-
| 1987. || || -{White Water Summer}- || 
|-
| 1986. || || -{The B.R.A.T. Patrol}- || 
|-
| 1985. || Гуниси || -{The Goonies}- || Мајкл „Мики“ Волш
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Глумци у трилогији Господара прстенова
Амерички гласовни глумци